Informationsverarbeitung steht für:

 Datenverarbeitung, in den Informationswissenschaften im Allgemeinen
 Elektronische Datenverarbeitung (EDV), in der Informatik
 Kognition, in der Psychologie das Verarbeiten und Auswerten von Sinneseindrücken